Der letzte Mann (1924), een Duitse film van Friedrich Wilhelm Murnau
 Der letzte Mann (1955), een remake van deze film onder regie van Harald Braun